Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1980 – 28. edycja turnieju żużlowego, która odbyła się 26 października 1980 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Turniej wygrał Wojciech Kaczmarek.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 26 października 1980
 Sędzia: Jerzy Musiał

Linki zewnętrzne 
 Speedway w Polsce 1980

1980
1980 w sporcie żużlowym
1980 w polskim sporcie